Lorey steht für:

 Lorey, französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Le Lorey, französische Gemeinde im Département Manche

Lorey ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Lorey (1813–1877), deutscher Pädagoge und Politiker
 Alexander Lorey (1880–1949), deutscher Röntgenologe
 Elmar M. Lorey (1941–2019), deutscher Fernsehjournalist und Autor

 Hermann Lorey (1877–1954), Marineoffizier in der Kaiserlichen Marine, Direktor des Berliner Zeughauses
 Isabell Lorey (* 1964), Politikwissenschaftlerin
 Johann Balthasar Lorey (1799–1869), deutscher Arzt und Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Karl-Heinz Lorey (1908–2001), deutscher Architekt
 Wilhelm Lorey (1873–1955), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Lohrey
 Loray